Het ATP-toernooi van Rosmalen 1998 (met de officiële naam Heineken Trophy 1998) vond plaats van 15 tot en met 21 juni op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch. 

De Australiër Patrick Rafter won in de enkelspelfinale van de Tsjech Martin Damm.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Uitslagen

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen